La palabra Wos puede referirse a:
 Wos, seudónimo del músico argentino Valentín Oliva. 
 WoS, abreviación de Web of Science, servicio web de revistas científicas.
 Larry Wos, científico y matemático estadounidense.
 World of Spectrum, sitio web de videojuegos.